Генслер — фамилия:

 Генслер, Владимир Иванович (1906―1963) ― кларнетист, профессор Ленинградской консерватории.
 Генслер, Гюнтер (1803—1884) — немецкий художник, рисовальщик и график.
 Генслер, Ирина Георгиевна (род. 1930) — русская балерина и педагог.
 Генслер, Иван Семёнович (1820—1873) — русский писатель.
 Генслер, Карл Фридрих (1761—1825) — немецкий писатель, драматург и актёр.
 Генслер, Мартин (1811—1881) — немецкий художник, график и иллюстратор.
 Генслер, Якоб (1808—1845) — немецкий художник.